Гауф () — русский баронский род немецкого происхождения.

Род баронов фон Гауф (состоящий в дальнем родстве с известным писателем В. Гауфом ) происходил из Швабии, где был известен с середины XVI столетия. В 1604 году он был возведён в дворянское достоинство римским императором Рудольфом II.

Грамотой Людвига III великого герцога Гессен-Дармштадтского от 27 октября / 8 ноября 1853 года гессен-дармштадтский генеральный консул в Санкт-Петербурге потомственный почётный гражданин петербургский купец первой гильдии Готлиб-Людвиг-Ионафан Гауф был возведён с нисходящим его потомством в баронское достоинство Великого Герцогства Гессен-Дармштадтского.

Высочайшим указом от 28 января / 9 февраля 1859 года вышеозначенный барон Г.Л.И. фон Гауф был сопричислен к баронам Великого Княжества Финляндского.

Род его был внесён 10/22 сентября 1859 года в матрикул Рыцарского Дома Великого Княжества Финляндского в число родов баронских под № 42.

Ни один из представителей рода в Финляндии не жил.

Герб 
Герба баронов фон Гауф в Общем гербовнике нет.

Родословная
 Людвиг (Готлиб-Людвиг-Ионафан) Гауф, 1-й барон фон Гауф. Являлся одним из сооснователей Петербургского частного коммерческого банка, основанного в 1864 году . Жена – Элизабет Маак (род. 29.09.1797 ум. 17.01.1839)
 Баронесса Викторина (Виктория) Леонтьевна (Элизабет-Луиза-Викторина) фон Гауф (род. 27.11.1833 ум. 09.05.1907). Муж – граф Эдуард Иванович Тотлебен (род. 1818 ум. 1884) , ,

Источники 
 Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующего Сената. — СПб., 1892. — С. 213.
 Васильевич С. Титулованные роды Российской Империи: Т. II. – СПб., 1910. — С. 22–23.
 

Баронские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены олени